Тенирс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тенирс, Давид (1582—1649) — фламандский художник эпохи барокко.
 Тенирс, Давид Младший (ум. 1690) — один из наиболее значимых художников и гравёров фламандской школы, наряду со своими соотечественниками Рубенсом и ван Дейком.